Marek Čech (n. 1976) – calciatore ceco di ruolo portiere
Marek Čech (n. 1983) – calciatore slovacco di ruolo difensore